Coal Hollow ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coal Hollow (Illinois)
 Coal Hollow (Pennsylvania)